Caracha kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Caracha, Ziracuaretiro, ort, 
 Caracha, Tacámbaro, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar